Die Superliga 2007 war die 16. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 31. März 2007 und endete am 10. November 2007.

Modus 
16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele.

Aufgestiegen war Schetissu Taldyqorghan. Avangard Petropawl war zwar als zweiter Aufsteiger qualifiziert, wurde jedoch wegen fehlender finanzieller Mittel nicht zugelassen. Der in der vergangenen Saison sportlich abgestiegene Qaisar Qysylorda konnte daher die Liga halten. Als Titelverteidiger ging FK Astana in die Saison.

Abgesteiger in dieser Spielzeit waren FK Taras und wegen Spielmanipulation FK Ekibastusez.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2007 bei wildstat.com
 Saison 2007 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007